Консерватизм. Запрошення до великої традиції (англ.Conservatism: An Invitation to the Great Tradition) — книга англійського філософа і письменника Роджера Скрутона, що була видана у 2017 році. В книзі автор окреслює розвиток сучасного консерватизму. У 2022 році книга була видана українською, видавництвом «Наш Формат».

Про книгу 
Видатний філософ Роджер Скрутон веде читачів від початків консерватизму як політичної філософії у XVI столітті до сьогодення та показує, що консервативне мислення зіграло важливу роль в інтелектуальній історії Заходу. 

Ця книга буде корисною як для політологів та економістів так і для всіх хто хоче швидко розібратися в основних ідеях консерватизму.На сторінках ви знайдете не формальне пояснення консерватизму, а досліження консерватизму різних епох і загалом консервативного підходу. Автор розлядає консерватизм від зародження до прояву його характеру в різних галузях життя. 

Як зародився та змінювався консерватизм у Європі і США? На які виклики намагалися відповісти консервативні мислителі впродовж віків? За допомогою книги можна більше розібратися в таких питання, а також краще зрозуміти минуле, сьогодення і майбутнє Заходу.

Про автора 
Роджер Скрутон — британський філософ і письменник, що спеціалізувався на естетиці, політичній філософії та консерватизмі. Став консерватором після студентських протестів у Франції, що відбувалися у травні 1968 року. Близько двадцяти років був викладачем і професором естетики в коледжі Біркбек в Лондоні. Був членом Британської академії, членом-кореспондентом французької Академії моральних і політичних наук, а також редактором консервативного політичного журналу Salisbury Review. Є автором понад 50 книжок із філософії, мистецтва, музики, політики, літератури, культури, сексуальності та релігії. Серед його найвідоміших публікацій — «Значення консерватизму», «Сексуальне бажання», «Естетика музики» і «Як бути консерватором».

Примітки 

Книги
Консерватизм